Iman Mobali (Izeh, 3 de novembro de 1982) é um futebolista profissional iraniano, que atua como meia.

Carreira 
Iman Mobali representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004, 2007 e 2011.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011